Шенлик () — село в Шенликском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Слово Шенлик в переносном значении переводится как собрание людей.

История 
В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Примерный сельсовет в Примерном районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и года село Шенлик входило в Гаджыбеделлинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР, в 1970-х годах получил свой сельсовет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Шенликского административно-территориального округа был учрежден Шенликский муниципалитет Агджабединского района.

География 
Шенлик расположен на берегу Главного Мильско-Карабахского коллектора, на Карабахской равнине.

Село находится в 12 км от райцентра Агджабеди и в 295 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 6 метров над уровнем моря. Близ села расположен курган Тайраттепе (22 м)

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством, выращиванием зерновых, животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,4 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались молочно-товарная ферма, средняя школа, клуб, библиотека, детский сад, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, детский сад, дом культуры, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района